Postulat (fra , at spørge) har flere betydninger:
 Postulat (antagelse) - i betydningen antagelse.
 Postulat - prøvetidsrum.